Landkreis Erding
 Erding (stad)